CST, sigle composé des trois lettres C, S et T, peut faire référence à :
 Caracter state tree (en français, arbre d'états de caractères), dans l'étude de la reconstruction phylogénétique ;
 Carte de séjour temporaire, en France ;
 Central Standard Time, (en français, heure normale du Centre), l'heure officielle des régions centrales d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale ;
 Centre spatial de Toulouse, une entité du Centre national d'études spatiales (CNES) ;
 Centre de la sécurité des télécommunications, un service de renseignement du Canada ;
 Chhatrapati Shivaji Terminus, la gare de Bombay ;
 Collectif Sauvons le Togo, un mouvement politique et citoyen du Togo ;
 Commission supérieure technique de l'image et du son, une association française de professionnels de l'audiovisuel ;
 Communication scientifique et technique ;
 Congrégation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, institut religieux missionnaire indien de rite oriental; 
 Counter-Strike Theory ;
 Crazy Stunt Team ;
 Cycom eSport Team ;
 Comptes spéciaux du Trésor, une dérogation au principe d'unité budgétaire en droit des finances publiques ;
 Canonnier servant tireur, un grade des soldats de  et  dans l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) de l'armée Française ;
 Club sporting de Thonon, un ancien club de football de la ville de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie, France) ;
 Coefficient de saturation de la transferrine, en médecine ;
 , une suite logicielle de simulation dans le domaine de l'électronique ;
 Civil Support Team, une unité de la Garde nationale des États-Unis ;
 Customer Service technician ;
 Central School for Tibetans (École centrale pour les Tibétains);
 Comité social territorial, une instance représentative des fonctionnaires territoriaux;
Covid Safe Ticket. 

Cst est une abréviation qui peut signifier :
 Constitution, en Suisse.

CST est un code qui peut signifier :
 Castaway, aux Fidji, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Coast Air, en Norvège, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

cSt est le symbole de :
 centistokes, en rhéologie.

Abréviation
Code